Ben Wallace puede referir a dos personas de este nombre:
 Ben Wallace, político británico, miembro del gabinete del Reino Unido;
 Ben Wallace, jugador de baloncesto estadounidense;